Kea steht für:

 Kea (Cornwall), Gemeinde in England
 Kea (Insel) (auch Tzia), eine Insel der Kykladen, Griechenland
 Kea (Software), eine DHCP-Server Software von ISC
 Kea (Framework), ein State-Management-Framework für React-Apps
 Kea (Vogelart) oder Bergpapagei (Nestor notabilis)
 Mauna Kea, der höchste Berg auf Hawaiʻi
 Kea-Nunatakker, Nunatakker auf der Ross-Insel, Antarktis

Kea ist der Familienname folgender Personen:
 Clarence Kea (* 1959), US-amerikanischer Basketballspieler
 Ed Kea (1948–1999), niederländisch-kanadischer Eishockeyspieler

Kea ist der Vorname bzw. Eigenname folgender Personen:
 Kea Könneker (* 1977), deutsche Schauspielerin
 Kea von Landkey, Heiliger des 5. Jahrhunderts

KEA steht als Abkürzung für:
 Kanada Esperanto-Asocio, siehe Universala Esperanto-Asocio#Landesverbände der UEA 
 Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg
 Kriegsernährungsamt bzw. Reichsernährungsamt, deutsche Reichsbehörde im Ersten Weltkrieg
 Kriegsernährungsamt (Schweiz), Schweizer Behörde im Zweiten Weltkrieg
 Kumulierter Energieaufwand

kea steht für:
 Kapverdisches Kreol (ISO-639-3-Code), eine portugiesisch-basierte Kreolsprache

Abkürzung